Скуртешти има више значења:

 Скуртешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Скуртешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији